Kalmück bezeichnet

 den auch als Pollack oder Steinköhler bezeichneten Fisch
 den russisch-deutschen Maler und Kupferstecher Feodor Iwanowitsch, genannt Kalmück.

Der Begriff darf nicht verwechselt werden mit
 den Kalmücken, einem westmongolischen Volk, das heute vor allem in der Autonomen Russischen Teilrepublik Kalmückien siedelt.